Жалагаш (, ранее — Джалагаш) — () — село (ранее посёлок городского типа) в Жалагашском районе Кызылординской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Жалагашского сельского округа. Код КАТО — 433630100.

Село расположено в 70 км к северо-западу от Кызылорды, на правом берегу Сырдарьи. В селе есть железнодорожная станция.

В окрестностях села Жалагаш находятся исторические места: Бозтай, Елтай, Даумбай, Жаланаштобе, Шымкорган и другие.

Население 
В 1999 году население села составляло 14 486 человек (7229 мужчин и 7257 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 13 479 человек (6754 мужчины и 6725 женщин).

По данным на 1 января 2019 года население села составляло 30000 человек (15000 мужчина и 15000 женщин).

Галерея

Ссылки 
 [mapl41.narod.ru/map2/index29.html Джалагаш на топографической карте]

Примечания 

Населённые пункты Жалагашского района